Bässören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bässören (vid Panike, Korsholm), Österbotten, 
 Bässören (vid Värlax, Korsholm), Österbotten, 
 Bässören (vid Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten, 
 Bässören, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar